Der Pot Black 2005, offiziell Pot Black Cup 2005, war ein Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 2005/06. Die erste Ausgabe des Turnieres nach zwölf Jahren wurde im Royal Automobile Club in London ausgetragen. Sieger wurde der Waliser Matthew Stevens, der im Finale den damaligen Weltmeister Shaun Murphy besiegte. Murphy spielte dafür ein 111er-Break, das höchste Break des Turnieres und zugleich das höchste der Turniergeschichte. Der vorherige Rekordhalter war der gut ein Jahr vorher verstorbene Eddie Charlton, dem im Jahr 1973 ein 110er-Break gelungen war.

Preisgeld 
Insgesamt wurden 38.000 £ als Preisgeld ausgeschüttet, von denen 10.000 £ an den Sieger gingen.

Turnierverlauf 
Recht überraschend wurde der Pot Black zum Jahr 2005 wiederbelebt. Man lud nun acht Spieler der Weltspitze ein – bei der letzten Ausgabe 1993 waren es noch 16 gewesen –, die im K.-o.-System den Sieger ermittelten. Alle Spiele gingen über nur einen Frame; als Schiedsrichter wurden Michaela Tabb und Jan Verhaas eingesetzt. Das Turnier wurde ausschließlich am 29. Oktober 2005 ausgetragen und live im Fernsehen ausgestrahlt.

Finale 
Matthew Stevens gewann das Endspiel gegen Shaun Murphy mit 53:27.

Einzelnachweise 

2005
Snookerveranstaltung 2005
Billardturnier in London
Sportveranstaltung in der City of Westminster